Le tournoi de Stockholm 2009 s'est déroulé du 19 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Márcos Baghdatís remporte le tournoi en simple en battant Olivier Rochus en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Bruno Soares et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Paul Hanley. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2009
Sport en Suède en 2009
Tennis en octobre 2009